Jerry peut faire référence à  :
 Jerry, prénom dérivé de Gérald, Jérémie ou Jérôme.
 Jerry, un téléfilm de 1974 de Hal Cooper,
 Jerry, le personnage représentant la souris dans Tom & Jerry,
 JerryC, un guitariste taïwanais,
et aussi :
  ;
 
Pour les porteurs de ce prénom, voir :
 .

Hydronymes

Branche à Jerry, un affluent de la rivière Baker (Nouveau-Brunswick), coulant dans Témiscouata,  dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec ainsi que dans le comté de Madawaska, au Nouveau-Brunswick.
Lac à Jerry, un plan d'eau de la municipalité de Packington, dans Témiscouata, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec.

La rivière Jerry, un cours d’eau de l’Île du Sud.